Navalosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalosa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navalosa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar